Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii 2010 – druga eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 2 maja 2010 roku na torze Circuito de Jerez.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki 125cc

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2010
2010 w Hiszpanii